Радвилишкское районное самоуправление (, до 1995 — Радвили́шкский райо́н) — район в Шяуляйском уезде на северо-западе Литвы.

История 
31 марта 1962 года к Радвилишкскому району был присоединён Шедувский район.

Население

Населенные пункты 
 2 города — Радвилишкис и Шедува;
 10 местечек — Байсогала, Гринкишкис, Палонай, Пашушвис, Поцюнеляй, Сидабравас, Шаукотас, Шяуленай, Тируляй и Вадактай;
 420 деревни.

Численность населения (2001):
 Радвилишкис — 20 339
 Шедува — 3 400
 Байсогала — 2 548
 Гринкишкис — 900
 Шяуленай — 890
 Алкснюпяй — 761
 Кутишкяй — 759
 Павартичяй — 711
 Аукштелкай — 704
 Пакиршинис — 698

Староства 
Район включает 13 староств:
 Аукштелкское (; Аукштелкай)
 Байсогальское (; Байсогала)
 Гринкишкское (; Гринкишкис)
 Пакалнишкское (; Радвилишкис)
 Радвилишкское (; Радвилишкис)
 Радвилишкское городское (; Радвилишкис)
 Сидабравское (; Сидабравас)
 Скемяйское (; Скемяй)
 Шаукотское (; Шаукотас)
 Шедувское (; Шедува)
 Шедувское городское (; Шедува)
 Шяуленское (; Шяуленай)
 Тируляйское (; Тируляй)

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Радвилишкский район